Підрозділ окружного секретаріату Ухана — підрозділ окружного секретаріату округу Ампара, Східна провінція, Шрі-Ланка. Складається з 55 Грама Ніладхарі.

Демографія

Джерела 
 Divisional Secretariats Portal
 Basic Population Information on Ampara District 2007

Підрозділи окружного секретаріату округу Ампара